Дюже ()  — французская фамилия. Известные носители:

 Антуан Луи Дюже (1797—1838) — французский акушер и зоолог.
 Альфред Дюже (1826–1910) — французский зоолог.